

Codici 
 ROO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rondonópolis (Brasile)
 roo – codice ISO 639-3 della lingua rotokas

Altro 
 Ro (Roo) – personaggio dell'universo immaginario di Winnie the Pooh